Figg ist der Nachname folgender Personen:
 Eugene Figg (1930–2002), US-amerikanischer Bauingenieur
 James Figg (1684–1734), britischer Boxer

Figg ist der Nachname folgender fiktiver Personen:
 Arabella Figg, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Arabella Figg